Boronová vlákna jsou kompozitní materiál, který vzniká reakcí CVD na substrátu z wolframu nebo z uhlíku.

Popis výroby boronového vlákna poprvé zveřejnil Američan Talley v roce 1959.

Způsob výroby 
Drátek z wolframu (10-12 µm) se vkládá do reakční komory, kde probíhá reakce CVD:

2BCl3(g) + 3H2(g) + 2B(s) + HCl(g)

Hotové vlákno má tloušťku 100-200 µm, povrch se obvykle pokrývá pláštěm z SiC nebo z B4C (ochrana proti oxidaci).

Vlastnosti 
(při tloušťce vlákna 102 µm):
Pevnost v tahu = 3600 MPa, pevnost v tlaku >6000 MPa, spec. hmotnost 2,61 g/cm3, při teplotě 400 °C začíná vlákno degradovat.

Použití 
Boronový filament (142 µm) stál v roce 2016 cca 2200-2800 USD/kg.

Protože vlákno je neohebné, nedá se zpracovávat např. tkaním, používá se však ve vláknových kompozitech ve formě rohoží z rovnoběžně kladených, impregnovaných filamentů nebo z úzkých pásků.  Známé je použití na součásti letadel, vesmírných dopravních prostředků, golfových holí a tenisových raket.

Údaje o rozsahu výroby nebyly dosud (do roku 2016) publikovány.

Reference

Související články 
 Kompozitní materiál
 Vláknové kompozity

Kompozitní materiály